Орасепт — лекарственный спрей при заболевании горла, оральный антисептик. Зарегистрирован на Украине.

Состав 
Активный ингредиент: раствор фенола 1,4 %(14 мг/мл).
Неактивные ингредиенты: глицерин, сахарин натрия, вкусовая добавка, вода очищенная, краситель.

Показания 

Орасепт применяется:
 в оториноларингологии при лечении воспалительных процессов в глотке (тонзиллитов, фарингитов);
 в стоматологии: при лечении микробных и вирусных стоматитов;
при гингивите, парадонтитах, ожогах и механических повреждениях слизистой оболочки рта во время стоматологических процедур.

Способ применения и дозы 

Распылять непосредственно на воспаленный участок 3-5 раз.

Препарат после распыления можно проглотить. Повторять через каждых 2-4 часа.
Особенности применения.

Следует с осторожностью назначать при беременности и в период лактации.

Сохранение симптомов болезни в течение 5 дней и более может свидетельствовать о наличии органической патологии (абсцесс, новообразование и др.), которая нуждается в хирургических или других специальных методах лечения.

Побочные эффекты 

Концентрация фенола в препарате признана безопасной, с точки зрения токсичности или онкогенности. Орасепт не производит повреждающего действия на зубную эмаль.

Кому противопоказан 

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.
Значительные нарушения функций печени и почек.

Взаимодействие с другими препаратами 

Данные о влиянии препарата на фармакодинамику и фармакокинетику других лекарственных средств отсутствуют.

Передозировка 

Не описано. В случае передозировки рекомендуется симптоматическое лечение (промывание желудка, при необходимости — госпитализация в токсикологическое отделение).

Литература

Примечания 

Антисептики и дезинфицирующие средства
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства